Thrash and Burn European Tour 2009 — европейский музыкальный хеви-метал фестиваль, проходивший в апреле и мае 2009 года. Организаторы и основные участники мероприятия — американские группы Darkest Hour и Bleeding Through. Оба коллектива выступали в качестве «лидеров» фестиваля по очереди, меняясь согласно сценарию каждого шоу в каждой стране, принимавшей тур.

Тур охватил 11 европейских стран и длился 27 дней. Спонсорами фестиваля выступили немецкий производитель одежды Imperial Clothing, Avocado Booking и Outerloop Management.

Участники 
В фестивале приняли участие следующие коллективы:
 Arsonists Get All the Girls
 Beneath the Massacre
 Bleeding Through
 Carnifex
 Darkest Hour
 Success Will Write Apocalypse Across the Sky
 War from a Harlot's Mouth

Даты тура

См. также 
 Thrash and Burn European Tour 2010
 Thrash and Burn European Tour 2011

Примечания 

Рок-фестивали